Джибгашвили — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Джибгашвили, Георгий Григорьевич (1898 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Джибгашвили, Поре Георгиевич (1910 — ?) — Герой Социалистического Труда.